El terme Baltoro pot referir-se a:

 La Glacera de Baltoro, una glacera a la serralada del Karakoram. Baltoro com a expressió sola sense adjectiu normalment s'empra per a refereix a aquesta glacera.
 Baltoro Muztagh, serralada del Karakoram, al nord i est de la glacera Baltoro.
 Baltoro Kangri, una muntanya de la serralada del Karakoram (tanmateix no forma part de la Baltoro Muztagh), a l'inici de la glacera de Baltoro.